Clavel este, cel mai adesea, un nume de familie francez. Se poate referi la,

Nume de familie 
 Alexandre Clavel (1875-1916), arhitect român de origine franceză, născut la Iași din părinți francezi, creator a numeroase clădiri memorabile din București, realizate în stil neoromânesc, tatăl pictorului Alexandru Clavel
 Alexandru Clavel (1898-1978), pictor român de origine franceză, peisagist, portretist, fiul arhitectului Alexandre Clavel
 Bernard Charles Henri Clavel (1923-2010), scriitor francez, laureat al premiului Goncourt

Prenume 
 Clavel

Asteroid 
 2461 Clavel, asteroid din centura principală a Sistemului solar, descoperit pe 5 martie 1981 de Henri Debehogne, denumit după o centenară din Franța, Gustavine Clavel

Alte pagini de dezambiguizare 
 Clavell
 Clavelin
 Clavelina

Nume proprii